Il singolare del torneo di tennis Open Castilla y León 2006, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Juan Martín del Potro che ha battuto in finale Benjamin Becker 6-4, 5-7, 6-4.

Teste di serie 

 Fernando Verdasco (quarti di finale)
 Rainer Schüttler (primo turno)
 Wang Yeu-tzuoo (secondo turno)
 Albert Montañés (quarti di finale)

 Fernando Vicente (primo turno)
 Nicolás Lapentti (semifinali)
 Dick Norman (semifinali)
 Ilija Bozoljac (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Open Castilla y León 2006